Стив Сандвосс ( род. 23 июня 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр.

Биография 
Стив родился в пригороде Нью-Йорка. Учился в школе Тафта в Коннектикуте. Позже в Гарвардском университете. Его отец умер, когда Стиву было 17 лет.

По состоянию на октябрь 2013 года Стив Сандвосс изменил свое имя на Макс и вместе со своим братом Тристаном управляет фермой в местечке Восточный Бетани, штат Нью-Йорк.

Фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Тафта